Медія або медіа — канали та інструменти для зберігання, передавання й подачі інформації чи даних.
 Медія — середня оболонка артерії.

Топонім

Медія — місто, штат Пенсільванія
 Медія — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Засоби масової інформації
 Мідія